Бори́с Непо́мнящий:
 Непомнящий, Борис Вениаминович (род. 1945) — советский и российский тележурналист.
 Непомнящий, Борис Иосифович (1929—1998) — советский и российский поэт.
 Непомнящий, Борис Львович (род. 1945) — иллюстратор книг, народный художник Российской Федерации, член Союза художников СССР, член-корреспондент Российской академии художеств.